Singleton může být:

 Singleton – název pro návrhový vzor, používaný při programování

příjmení
 Georgina Singletonová (* 1977) – reprezentantka Spojeného království v judu
 Zutty Singleton (1898–1975) – americký jazzový bubeník